Emersbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Emersbach (Biberach), Hof in Biberach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Emersbach (Aalenbach), rechter Zufluss des Aalenbachs zwischen Lorenzenzimmern und Großaltdorf, beide Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Emersbach (Zollgraben), linker Zufluss des Zollgrabens kurz vor dessen Rückmündung in die Kinzig gegenüber Biberach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Emmersbach